Джон Спе́ллман (): Спеллман, Джон Деннис (1926—2018) — американский политик.
 Спеллман, Джон Франклин (1899—1966) — американский борец.